Contea di Mississippi o Mississippi County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Mississippi, Arkansas
 Contea di Mississippi, Missouri